Aleiodes bakeri (Brues), een schildwesp
 Aleiodes bakeri (Butcher & Quicke), een schildwesp